Натуральне число 1429
 1429 рік до нашої ери
 1429 рік нашої ери